Кубок Узбекистана по футболу 1999/2000 годов — футбольный турнир, в котором участвовали 34 профессиональных клуба.

Проводился по системе с выбыванием, начиная с предварительного раунда. Финальный матч состоялся 29 июня 2000 года на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте между «Дустликом» из Ташкентской области (вилоята) и ФК «Самарканд» из одноимённого города. Обладателем Кубка впервые стал «Дустлик».

Предварительный раунд

1/16 финала

Турнирная сетка

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Федерация футбола Узбекистана
 Профессиональная футбольная лига Узбекистана
 

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 1999 году
Спорт в Узбекистане в 2000 году
1999/2000
Футбол в Азии в 2000 году